Демократический альянс — название нескольких политических партий либеральной и консервативной ориентации в разных странах мира, а также лево-либеральной коалиции в Чили в 1940-х, правоцентристской коалиции в Португалии 1980-х годов, внутрипартийной группы в Демократической партии США.
 Демократический альянс (Албания)
 Демократический альянс (Греция)
 Демократический альянс Турнхалле (Намибия)
 Демократический альянс (Португалия)
  — внутрипартийная группа прогрессистов в рамках Демократической партии США, организованная и финансируемая Джорджем Соросом.
 Демократический альянс (Украина)
 
 Демократический альянс (Чили)
 Демократический альянс (ЮАР)